La linea BMT Canarsie è una linea, intesa come infrastruttura, della metropolitana di New York che collega Manhattan a Brooklyn. Essendo una trunk line, ovvero una delle linee principali della rete, il service che la utilizza, cioè la linea L, è contrassegnato con il colore grigio ardesia chiaro.

Percorso

Altri progetti